Patika (Rae), een plaats in de Estlandse gemeente Rae, provincie Harjumaa
 Patika (Tapa), een plaats in de Estlandse gemeente Tapa, provincie Lääne-Virumaa